Myconius ist ein Familienname. Träger dieses Namens sind z. B.:

 Friedrich Myconius (1490–1546), deutscher Theologe und Reformator in Gotha
 Oswald Myconius (1488–1552), Schweizer Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Staatliche Regelschule „Friedrich Myconius“, Regelschule in Gotha